Carlo Petrini peut désigner :

 Carlo Petrini (1948- ), footballeur italien.
 Carlo Petrini (1949- ), journaliste, sociologue et critique gastronomique italien.